Иван Назарович Кудин () — старшина, командир огневого взвода 753-го стрелкового полка 192-й стрелковой Оршанско-Хинганской Краснознамённой дивизии 31-й армии 3-го Белорусского фронта. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 3 мая 1923 года в селе Новолозоватка Криворожского района в семье рабочего. Украинец.

В 1941 году окончил девять классов сельской школы. Работал счетоводом в тресте «Майкаинзолото». Член ВКП(б) с 1948 года.

Боевой путь 
В августе 1941 года подал заявление об отправке на фронт. В действующей армии прошёл курс артиллерийской подготовки. В боях Великой Отечественной войны с мая 1943 года. Воевал на Западном, 3-м Белорусском фронтах. Участвовал в освобождении Белоруссии, Литвы. Участвовал в боях за Восточную Пруссию.

29—30 июня 1944 года старшина И. М. Кудин в боях за город Борисов Минской области под огнём противника установил пушку на прямую наводку и уничтожил три огневые точки врага. В числе первых на подручных средствах форсировал реку Березину и, корректируя огонь орудий взвода, обеспечил переправу подразделений полка и захват плацдарма на правом берегу реки.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года «за отвагу и мужество, проявленные при форсировании реки и в боях за освобождение города Борисова», старшине Ивану Назаровичу Кудину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7218).

Трудовой путь 
После войны И. М. Кудин демобилизовался. Жил и работал в городе Бугуруслане Оренбургской области. В 1961 году окончил Донецкий институт советской торговли. Работал в системе общественного питания. С 1969 года жил в Киеве. Умер 24 ноября 1983 года. Похоронен в Киеве на Лукьяновском военном кладбище.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда»;
 орден Ленина;
 орден Красного Знамени;
 орден Отечественной войны 1-й степени;
 орден Отечественной войны 2-й степени;
 орден «Знак Почёта»;
 медали СССР.

Память 
 Имя на Стеле Героев в Кривом Роге.

Примечания

Источники 
 
 Кудин Иван Назарович // Золотые звёзды Отечества. Биографический справочник. В 3-х томах. — Том I: Герои Советского Союза. А–Л / Авт.-сост.: Д. А. Жуков, И. И. Ковтун, В. М. Лыков, С. Н. Неподкосов. — : Студия писателей МВД России, 2018. — 680 с. — С. 576—577.

Ссылки 
 

Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Выпускники Донецкого университета экономики и торговли
Похороненные на Лукьяновском военном кладбище
Члены КПСС
Артиллеристы Великой Отечественной войны